Francisco de Montejo es el nombre de los conquistadores de Yucatán y  puede referirse a:

 Francisco de Montejo, conquistador y Adelantado de Yucatán;
 Francisco de Montejo el Mozo, hijo que fue del Adelantado, fundador de la ciudad de Mérida, México y también conquistador de Yucatán;
 Francisco de Montejo (el sobrino), sobrino del Adelantado, e igual que El Mozo y el tío, conquistador de Yucatán;
 Francisco de Montejo (fraccionamiento), barrio importante de la Ciudad de Mérida, en Yucatán, México;
 Francisco de Montejo (Paseo), avenida principal de la Ciudad de Mérida (Yucatán).